Веркор () — горный массив во Французских Предальпах.

Массив Веркор расположен на юго-востоке Франции на территории департаментов Дром и Изер. Высшая точка — 2341 м (Гран-Веймон). Массив включает в себя несколько хребтов и горных плато. Скалы Веркора на востоке возвышаются над Греноблем. Массив сложен известняками и вмещает множество карстовых пещер, в том числе такие глубокие и протяжённые как Гуфр-Берже, Scialet de les Nuits Blanches.

От Альп (Альпы Дофине) Веркор отделён долинами рек Драк и Изер.

Во время оккупации Франции в 1944 году на территории массива существовала партизанская Свободная республика Веркор.

Примечания

Ссылки 
 Parc naturel régional du Vercors
 Géologie du Vercors
 Les anciens glaciers du Vercors
 Les Grandes traversées du Vercors

Горы Франции
Карстовые массивы
Плато Франции
Дром
География департамента Изер